

Patronyme 

 Édouard Lair de Beauvais (1790-1851), architecte français ;
 Alfred Lair de Beauvais (1820-1869), son fils, compositeur français.